Пилькевич Олександр Меркурійович (суч. укр. Пількевич) (02.05.1877 — 15.10.1922) — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.
 Пількевич Семен Данилович (18.09.1897 — 14.03.1975) — історик-архівіст, організатор архівної справи в Україні.